Философская мысль () — советский и украинский научно-теоретический философский журнал. Издаётся в Киеве с 1969 года. Учредитель — Институт философии имени Григория Сковороды НАН Украины.

История 

Периодичность журнала: выходит 1 раз в два месяца. Предшественниками журнала считают «Прапор марксизму» (1927—1930), «Прапор марксизму-ленінізму» (1931—1933) и «Під марксо-ленінським прапором» (1934—1936).

«Философская мысль» освещает вопросы теоретической философии; онтологии и гносеологии; логики, методологии и философии науки, социальной философии и философии истории; философской антропологии и философии культуры; этики и философии морали; эстетики; культурологии; классических первоисточников, истории мировой и украинской философии, современной мировой философии, современной гуманитаристики, политической философии, философии права, экономики, образования, языка, религии, экологии; философские проблемы естествознания.

Главные редакторы 
 В.И. Шинкарук (1969—1971 и с 1979),
 В. И. Куценко (1971—1976).
 М. В. Попович (до 2018)

Ссылки 
 Публікації Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
 Філософська думка

Журналы на украинском языке
Журналы на английском языке
Научные журналы СССР
Научные журналы Украины
Философские журналы